Ivo Komšić (né en 1948), homme politique bosnien ;
 Željko Komšić (né en 1964), homme d'État bosnien.